Pražman je český rodový název pro několik druhů mořanovitých ryb:
 Calamus
 Calamus calamus – pražman velkooký
 Pagrus
 Pagrus pagrus – pražman obecný

Související články 
 pražma
 mořan